

Wydarzenia 

 Afryka
 Kleopatra VII została królową Egiptu
 Europa
 Juliusz Cezar zakończył podbój Galii i opublikował książkę Pamiętniki o wojnie galijskiej

Urodzili się 
 Kwiryniusz, rzymski dowódca wojskowy (zm. 21).